Keulemans ist der Familienname folgender Personen:

 Aloysius Ignatius Maria Keulemans (1908–1977), niederländischer Chemiker
 John Gerrard Keulemans (1842–1912), niederländischer Maler

Siehe auch:
 Ceulemans